Валь-де-Маре́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна. Населення —  особи (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 120 км на схід від Парижа, 32 км на південний захід від Шалон-ан-Шампань.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Шампань-Арденни. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті було зазначено 211 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 578,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одну особу-споживача.

Відомі люди 
Анрі Барук (1897-1999) — французький психіатр і нейробіолог.

Посилання 

 Валь-де-Маре на сайті французького Національного інституту географії
 Валь-де-Маре на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Валь-де-Маре на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Валь-де-Маре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Валь-де-Маре на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Марна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Марна